{{Ficha de noble
|título = Duque de Clarence
|otros títulos = Conde de Warwick
 Conde de Salisbury
 Señor de  Richmond
}}

Jorge Plantagenet, I duque de Clarence, I conde de Salisbury, I conde de Warwick, (Castillo de Dublín, Irlanda, el 21 de octubre de 1449 - Torre de Londres, 18 de febrero de 1478) fue un noble inglés, miembro de la Casa de York, y hermano de los reyes Eduardo IV y Ricardo III de Inglaterra.

Primeros años de vida 
Fue el séptimo hijo varón —tercer superviviente— de los 12 vástagos de Ricardo, duque de York, y de su esposa, Cecilia Neville.

Tras subir al trono su hermano mayor, Eduardo IV, (1463) fue nombrado duque de Clarence el 27 de julio de 1465, en la ciudad de Calais. El mismo año se le adjudicaron las rentas de la baronía de Richmond, aunque sin su título nobiliario, y pese a su juventud, fue nombrado lord teniente de Irlanda.

Vida pública 
Jorge fue uno de los nobles que se consideraron para casarse con María, hija de Carlos el Temerario. Cayó bajo la influencia de su primo Ricardo Neville, conde de Warwick, y en julio de 1469 se casó en la iglesia de Notre-Dame de Calais con Isabel, hija mayor de Neville.

Warwick, conocido como el «hacedor de reyes», se sentía descontento por haber perdido influencia sobre el rey en favor de los Woodville, la familia de la reina. Aunque Clarence había apoyado activamente la pretensión al trono de su hermano mayor, Eduardo IV, cuando su suegro abandonó a Eduardo IV para aliarse con Margarita de Anjou, esposa de Enrique VI, Clarence se reunió con ellos en Francia, llevando con él a su esposa embarazada. Isabel dio a luz durante la travesía en barco a una niña, que recibió el nombre de Ana y murió a las pocas horas. Enrique VI lo recompensó colocándolo en la línea de sucesión al trono inmediatamente después de su propio hijo, Eduardo de Westminster. 

No pasó mucho tiempo antes de que Clarence se diera cuenta del error que había cometido al volverse contra su hermano el rey: Warwick casó a su hija menor, Ana Neville, con el heredero de Enrique VI en diciembre de 1470. Esto demostraba que su suegro servía únicamente a sus propios intereses, y puesto que era muy improbable que colocara a Clarence en el lugar de Eduardo IV, Jorge se reconcilió en secreto con su hermano el rey y cambió de bando con sus tropas.

Los esfuerzos de Warwick de reponer a Enrique VI en el trono de Inglaterra fracasaron y el propio Warwick perdió la vida en la batalla de Barnet (14 de abril de 1471). Jorge recuperó el favor real, pero se convirtió en un serio obstáculo para las ambiciones de su hermano menor, Ricardo, duque de Gloucester, 

Al morir Ricardo de Warwick, su hija mayor Isabel se convirtió en la heredera de su título y estados, pasando Jorge a ser conde de Warwick maritali nomine. Mientras tanto, Ana Neville, hija menor de Warwick, había enviudado de Eduardo de Westminster, príncipe de Gales, y Ricardo deseaba casarse con ella. Pero los tutores de Ana eran Jorge e Isabel, que intentaron impedir esa boda por todos los medios. No obstante, Ricardo consiguió casarse con Ana en 1472, lo que le convirtió en legítimo propietario de los bienes de la familia Neville que le concedió el rey, y sobre todo le dio acceso a la red de influencia del que había sido el noble más poderoso del reino. Tras esta boda, las relaciones entre Clarence y Gloucester degeneraron  en una guerra abierta que se prolongó hasta 1475, año en que el Parlamento ratificó un compromiso que Eduardo IV había propuesto dos años antes.

En 1475, la esposa de Clarence, Isabel, dio a luz a un niño, Eduardo, que heredaría el condado de Warwick. Isabel murió ─probablemente de tuberculosis─ el 22 de diciembre de 1476, dos meses después del parto del último de sus hijos, un niño que recibió el nombre de Ricardo y que solo vivió unos meses. Isabel y el bebé fallecido están enterrados juntos en la abadía de Tewkesbury (Gloucestershire). Sus hijos supervivientes, Margarita y Eduardo, quedaron al cuidado de su tía Ana Neville hasta el fallecimiento de esta en 1485, cuando Eduardo contaba 10 años de edad.

En 1477, uno de los sirvientes de Clarence fue arrestado y condenado a muerte junto con otros implicados por utilizar la magia negra para provocar la muerte del rey. Esta ejecución fue una clara advertencia para Jorge, aunque este prefirió no escucharla. Se enfrentó con Eduardo para defender la inocencia de los condenados, pero solo consiguió que el rey lo convocara en Windsor, lo reprendiera severamente, lo acusara de traición y ordenara su arresto inmediato.  

Clarence fue encarcelado en la Torre de Londres y acusado de traición a su hermano Eduardo IV. Tras ser declarado culpable, fue «ejecutado privadamente» en la Torre el 18 de febrero de 1478.

Después de la ejecución, surgió el rumor de que lo habían ahogado en un tonel de malvasía. La leyenda pudo haberse originado en una broma, basada en su reputación de gran bebedor. Sin embargo, al exhumar un cuerpo que supuestamente pertenecía a Clarence, el cadáver no mostraba signo alguno de decapitación, que era el método habitual de ejecutar a las personas de sangre real.

Fue sepultado en la abadía de Tewkesbury, en Gloucestershire, junto a su esposa Isabel, fallecida en 1476.

Matrimonio e hijos 
Jorge y su esposa Isabel Neville tuvieron 4 hijos:

 Ana (n. en el mar, cerca de Calais, 16.4.1470 - m. poco después).

 Margarita (n. castillo de Farleigh, Wiltshire, 14.8.1473 - m. decapitada, Torre de Londres, 27.5.1541), creada condesa de Salisbury por propio derecho en 1513; casada con Sir Ricardo Pole. Considerada mártir por la Iglesia Católica, fue beatificada en 1886 por el Papa León XIII. 

 Eduardo (n. castillo de Warwick, 25.2.1474 - m. decapitado, Torre de Londres, 28.11.1499), conde de Salisbury y de Warwick. Fue nombrado heredero del trono inglés por su tío Ricardo III en 1484, pero a la muerte de su tía, la reina Ana (1485), fue relegado de la sucesión. Mantenido prisionero del rey Enrique VII, fue ejecutado acusado de traición.

 Ricardo (n. abadía de Tewkesbury, XII.1476 - m. castillo de Warwick, 1477).

En la obra de Shakespeare 
Clarence es uno de los personajes principales de dos dramas históricos de William Shakespeare: Enrique VI, parte 3 y Ricardo III. Shakespeare retrata a Clarence como una persona voluble y de poca voluntad. Su primer abandono de Eduardo IV se debe al disgusto que le causa la boda del rey con Isabel Woodville. Pese a los floridos discursos en los que proclama su lealtad a Warwick y a Enrique VI, Clarence vuelve a unirse a las filas de Eduardo IV en cuanto habla con sus hermanos: estos solo necesitan unas líneas para avergonzarlo y convencerlo de que vuelva al bando de York. También se menciona su afición al vino. 

Al principio de Ricardo III, Gloucester tiende una trampa a Clarence para que lo acusen de traición, utilizando a un adivino para sembrar en el rey dudas sobre su hermano, y en la primera escena, Jorge es detenido y encerrado en la Torre. Gloucester manipula hábilmente la situación para precipitar la muerte de Clarence: acelera su condena y después intercepta el perdón de Eduardo IV. En la cuarta escena del primer acto, Clarence relata una terrorífica pesadilla, en la que Gloucester le empuja accidentalmente al mar, donde se ahoga, y después aparece en el infierno, acusado de perjurio por los fantasmas de Warwick y el príncipe Eduardo. Cuando le atacan los asesinos enviados por Gloucester, se defiende con elocuencia y nobleza, pero lo apuñalan y después lo ahogan en un tonel de vino. La muerte de Clarence provoca un ataque fatal de culpabilidad a Eduardo IV. Más adelante, el fantasma de Clarence se aparece a Gloucester, ya convertido en Ricardo III, y a Enrique Tudor, futuro Enrique VII, antes de la batalla de Bosworth, y en esta aparición maldice a Ricardo y anima a Enrique.

En la ficción 
Jorge de Clarence fue interpretado por David Oakes en la serie The White Queen de 2013.

Ascendencia

Referencias

Personas de Dublín
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Casa de York
Miembros de la Orden de la Jarretera
Prisioneros de la Torre de Londres
Ejecutados por traición
Guerra de las Dos Rosas
Duques de Clarence